Denumirea de Todorovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Todorovo, un sat în comuna Plevna, regiunea Plevna;
 Todorovo, un sat în comuna Isperih, regiunea Razgrad.